Bringin (Bayan), een plaats in Indonesië
Bringin (Bringin), een plaats in Indonesië
Bringin (Ciwaringin), een plaats in Indonesië
Bringin (Dasuk), een plaats in Indonesië
Bringin (Godong), een plaats in Indonesië
Bringin (Juwana), een plaats in Indonesië
Bringin (Kauman), een plaats in Indonesië
Bringin (Batealit), een plaats in Indonesië
Bringin (Batealit), een plaats in Indonesië
Bringin (Srumbung), een plaats in Indonesië
Bringin (Wajak), een plaats in Indonesië
Bringin (onderdistrict Ngawi), onderdistrict in het regentschap Ngawi
Bringin (onderdistrict Semarang), onderdistrict in het regentschap Semarang